Vlašić är ett efternamn.

Peersoner med namnet
 Blanka Vlašić, kroatisk höjdhoppare 
 Joško Vlašić, kroatisk friidrottare
 Nikola Vlašić (född 1997), kroatisk fotbollsspelare

Serbiska efternamn
Kroatiska efternamn